Kiss kan avse:

 Kiss – en utsöndringsprodukt från kroppen, se urin
Kiss - barnspråk för könsorgan
 Kiss (efternamn) – ett ungerskt efternamn
 Kiss (musikgrupp) – ett amerikanskt hårdrocksband
 Kiss (musikalbum) –  hårdrocksgruppen Kiss debutalbum från 1974
 Kiss diskografi – diskografi för Kiss
 Kiss & Tell – det tredje studioalbumet från 2004 av den svenska rockgruppen Sahara Hotnights
 KISS-principen – akronym för engelska Keep It Simple, Stupid!
 KiSS (spelare) – ett danskt varumärke men som förvärvats av amerikanska Cisco